Vlag van Valkenburg aan de Geul
Vlag van Valkenburg (Zuid-Holland)